Robert Fulford est un nom pouvant désigner:

 Robert C. Fulford (1905-1997), ostéopathe américain
 Robert Fulford (né en 1932), est un journaliste canadien
 Robert Fulford (né en 1969), joueur de croquet anglais

Voir aussi